Carl Francke kan syfta på:

* Carl Francke (1835–1905), svensk militär
 Carl Francke (1843–1931), tysk industriman